Outlander (« étranger » en anglais) peut désigner :

Littérature 
 Outlander, le titre original de la série (et du premier roman) de fantasy Le Chardon et le Tartan écrite par Diana Gabaldon depuis 1991.

Jeux vidéo 
 Outlander, un jeu vidéo édité par Mindscape en 1992.

Cinéma et télévision 
 Outlander : Le Dernier Viking (Outlander), un film américano-allemand réalisé par Howard McCain en 2008 ;
 Outlander, une série télévisée américano-britannique diffusée sur Starz depuis 2014, adaptée des romans de Diana Gabaldon.

Autres 
 Mitsubishi Outlander, un véhicule de type crossover familiale de Mitsubishi Motors.

Voir aussi